Firuza soms ook Firouza kan verwijzen naar:
 Firuza (voornaam), Perzische meisjesnaam
 Firuza Velikhanli (1970), Azerbeidjaans schaakster
 Firuza Sharipova (1994), Kazachs bokser
 Firuza (inslagkrater), vernoemd naar de meisjesnaam
 Firuza (opera), opera van Uzeyir Hajibeyov

Zie ook
 Firuzabad